Amerikai Egyesült Államok
 Carlton (Alabama)
 Carlton (Georgia)
 Carlton (Kansas)
 Carlton (Minnesota)
 Carlton (New York)
 Carlton (Oregon)
 Carlton (Texas)
 Carlton (Washington)
 Carlton (Wisconsin)

 Carlton (Amerikai Virgin-szigetek)

 Ausztrália
 Carlton (Új-Dél-Wales)
 Carlton (Victoria)

 Egyesült Királyság
 Carlton (Bedfordshire)
 Carlton (Cambridgeshire)
 Carlton (Durham)
 Carlton (Leicestershire)
 Carlton (Nottinghamshire)
 Carlton (Suffolk)
 Carlton (Yorkshire)

 Kanada
 Carlton (Edmonton)
 Carlton (Saskatchewan)

Nevek
 Carlton (keresztnév)
 Carlton (vezetéknév)